Карма Гён — Ретритный центр буддизма Алмазного пути (крупнейшей подшколы Карма Кагью линии Кагью). Расположен в горах на высоте около 400 метров над уровнем моря вблизи города Велес-Малага, провинция Малага на юге Испании.

История центра 

История центра начинается в 1987 году, когда был подобран земельный участок, на котором была расположена заброшенная ферма с развалинами различных построек различного возраста начиная со средневековья и до наших дней.
Вдохновителем и организатором работ создания центра является супружеская пара Педро Гомес и Доррит Хансен.

Первым этапом создания центра (1987—1989) стало восстановление тех строений и сооружений, которые можно было приспособить с минимальными затратами под вспомогательные службы обеспечения деятельности будущего центра, а на период строительства также для нужд самого процесса строительства. Это в первую очередь пищеблок, санитарно-технические помещения и общежитие. Кроме того в числе объектов первой очереди стало оборудование помещения в качестве малой гомпы.

Второй этап строительства — до 1993 — фактическое завершение восстановления старой части и начало функционирования её в качестве административной части центра, а также строительство основного здания большой гомпы примерно в 300—400 метрах от административной части центра и ниже по уровню на 50 — 70 метров от уровня первой очереди.

Третий этап — завершение строительства большой гомпы и прилегающих к ней строений — гостевых комнат, служебных помещений, склада, магазина буддистских атрибутов.

Четвёртый этап — строительство и открытие 17 октября 1994 года Ступы Калачакры.

В настоящее время завершается пятый этап развития центра, в ходе которого построено общежитие, которое может разместить около ста паломников, библиотека, открытое кафе, пищеблок. Завершается строительство гостиницы с комфортабельными номерами и комнатами медитаций. Гостиница рассчитана на приём 50 гостей.

В первой половине июня 2012 года центр Карма Гён отметил четверть вековой юбилей. Отметить юбилей приехало более 4 тысяч паломников со всего мира. На юбилейные торжества прибыл Его Святейшество Тринле Тхае Дордже — Семнадцатый Кармапа. В течение трёх дней — 16,17, и 18 июня провёл цикл лекций, посвящений и медитаций.

Расположение центра и его объектов 

Центр расположен на плоской вершине небольшой горы, склоны которой с южной стороны имеют искусственные террасы и в настоящее время используются в качестве мест размещения палаток паломников. В северный склон частично врезаны вновь возведённые постройки — новый пищеблок, позволяющий обеспечить полноценным и разнообразным питанием до 4 тысяч человек одновременно. Уровень пищеблока имеет минимальную отметку по высоте и ограничен искусственной террасой.

На этом же уровне в 150 метрах на восток расположено открытое кафе, общежитие и библиотека совместно образующие отдельно стоящее двухуровневое здание. На один уровень вверх от нижней террасы размещён нижний этаж новой гостиницы, второй этаж которой находится на одном уровне с восстановленными древними зданиями первой очереди. Всего гостиница имеет четыре уровня (этажа). К восстановленному центральному зданию достроен второй этаж, помещения которого используются в качестве жилых помещений обслуживающего персонала, комнаты медитаций и нескольких гостевых комнат для учителей и иерархов, посещающих центр.

Ступа Калачакры 
17 октября 1994 году в Карма Гёне в торжественной обстановке в присутствии последователей буддизма со всего мира состоялось открытие Ступы Калачакры. В церемонии открытия принимал участие Лопен Цечу Ринпоче, великий буддийский мастер из Непала. Ступа стала одной из первых, построенной в Европе. Вдохновением для её постройки послужила старая Ступа Калачакры на границе старого Тибета. Всего в мире известно около десяти ступ такого типа.
В своем выступлении на церемонии открытия ступы Лама Оле Нидал сказал, что «Она будет защищать свободу людей во всей Европе». Участвуя в строительстве подобных сооружений, мы закладываем основу того, что и дальше сможем защищать наши страны".

См. также 
 Кармапа — глава линии Кагью

Галерея

Литература 
 Энциклопедия Дхармы

Примечания

Ссылки 
 Портал центра 
 История линии кагью 
 Буддизм алмазного пути. Традиция карма-кагью 
 Отчёт о посещении Тринле Тхае Дордже Карма-Гёна в июне 2012 года. 
 Центральный информационный сервер Ассоциации буддистов школы карма-кагью в мире
 Официальный сайт 17-го Кармапы Тхайе Дордже 

Буддийские храмы и монастыри Испании
ВП:Нет дефиса
Монастыри школы кагью